Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1974/75 zum 42. Mal ausgespielt. Die offizielle Bezeichnung lautete nach dem Bewerbssponsor, der Austria-Tabak-Werke, „ÖFB Memphis Cup“.

Das Finale wurde in zwei Spielen ausgetragen. Im Hinspiel vor 7000 Zuschauern im Innsbrucker Tivolistadion besiegte der SSW Innsbruck den SK Sturm Graz mit 3:0 (2:0). Im Rückspiel vor 10.000 Besuchern im Grazer Liebenauer Stadion blieb der SK Sturm Graz gegen den SSW Innsbruck mit 2:0 (1:0) siegreich. Pokalsieger wurde dadurch der SSW Innsbruck mit einem Gesamtergebnis von 3:2. Es war dies der dritte Cupsieg der Tiroler. Titelverteidiger FK Austria Wien scheiterte bereits in der 2. Runde am Wiener Sportclub.

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finale

Hinspiel

Rückspiel

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1974/75 (abgerufen am 8. Oktober 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1974/75 (abgerufen am 8. Oktober 2016)

1974
Fußballsaison 1974/75